Quicksilver est un mot anglais signifiant , ancienne désignation du mercure.

Histoire 
 Lopération Quicksilver, pendant la Seconde Guerre mondiale.

Culture, arts et musique 
 Quicksilver est le nom original du super héros Vif-Argent.
 À toute vitesse (Quicksilver) est le titre d'un film avec Kevin Bacon et Laurence Fishburne.
 Quicksilver est un album du groupe Quicksilver Messenger Service.
 Quicksilver est un morceau instrumental du groupe Pink Floyd figurant sur l'album More.
 Quicksilver est un morceau instrumental de Mike Oldfield dans l'album Light + Shade.

Informatique 
 Quicksilver est un logiciel sous Mac OS X permettant de lancer rapidement un programme.
 Quicksilver est le surnom d'une gamme de Power Macintosh d'Apple.

Autres 
 Quicksilver est une marque de bateaux à moteur appartenant au groupe Brunswick Marine.
 Quicksilver Software est une société de développement de jeux vidéo.

Voir aussi 

 Quiksilver, ligne de vêtements de sport.